est la formule brute de plusieurs isomères.

 1,2,3,6-tétrahydrophtalimide, numéro CAS 
 1-éthyl-2-nitrobenzène, numéro CAS 
 1-éthyl-3-nitrobenzène, numéro CAS 
 1-éthyl-4-nitrobenzène, numéro CAS 
 2'-hydroxyacétanilide, numéro CAS 
 (2-nitroéthyl)benzène, numéro CAS 
 2-nitro-m-xylène, numéro CAS 
 2-nitro-p-xylène, numéro CAS 
 2-pyridylacétate de méthyle, numéro CAS 
 3-aminobenzoate de méthyle, numéro CAS 
 3-méthoxybenzamide, numéro CAS 
 3-nitro-o-xylène, numéro CAS 
 4-aminobenzoate de méthyle, numéro CAS 
 4-hydroxyphénylacétamide, numéro CAS 
 4-méthoxybenzamide, numéro CAS 
 4-nitro-m-xylène, numéro CAS 
 4-nitro-o-xylène, numéro CAS 
 4-pyridylacétate de méthyle, numéro CAS 
 5-nitro-m-xylène, numéro CAS 
 acide 4-methylaminobenzoïque, numéro CAS 
 α-phénylglycine, numéro CAS 
 anthranilate de méthyle, numéro CAS 
 benzo-1,3-dioxole-5-methylamine, numéro CAS 
 cis-1,2,3,6-tétrahydrophtalimide, numéro CAS 
 DL-α-phénylglycine, numéro CAS , mélange racémique des énantiomères
 D-(–)-α-phénylglycine, numéro CAS 
 L-(+)-α-phénylglycine, numéro CAS 
 isonicotinate d'éthyle, numéro CAS 
 métacétamol, numéro CAS 
 N-(hydroxyméthyl)benzamide, numéro CAS 
 nicotinate d'éthyle, numéro CAS 
 N-phénylglycine, numéro CAS 
 paracétamol, numéro CAS 
 phénylcarbamate de méthyle, numéro CAS 
 pyridine-2-carboxylate d'éthyle, numéro CAS 
 pyridine-3-acétate de méthyle, numéro CAS